Feldioara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Feldioara (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov
 Feldioara (Ucea), Dorf im Kreis Brașov
 Feldioara (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Feldioara (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea